Plovak može značiti:

Pomorstvo 
 plovak je omanja plutača koja služi za privremeno označivanje mjesta na kojem je spušteno sidro ili ribarski alat, ili se nalazi podvodni greben i slično.

Ribarstvo 
 plovak je plutajući dio ribarske mreže ili udice koji ih održava na određenoj dubini.

Tehnika 
 plovak je uzgonski dio naprave, uređaja, vozila i slično koji se održava na vodenoj površini i tako obavlja neku zadaću (na primjer plovak automatskoga zapora ili zatvaranja spremnika (rezervoara) tekućine, plovak hidroplana).

Izvori